Джеффри Питер Бэзил Ликон (, родился 29 августа 1985 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США) — американский актёр, трёхкратный номинант на премию «Young Artist Awards».

С 1992 года исполнил около 30 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Загадочная кожа», «Огненный сезон», «Квартал ужаса Снуп Догга», эпизодах сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Седьмое небо», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Детектив Раш», «Полиция Нью-Йорка», «Ищейка», «Менталист» и других. В качестве актёра основного состава играл в сериалах  (1996—1997) и  (2000—2004), а также появлялся в повторяющейся роли в драме «Новая Жанна д’Арк» (2003—2005).

Фильмография

Ссылки 
 Джеффри Ликон на Internet Movie Database
 Джеффри Ликон на Кинопоиске

Дети-актёры США